Эдуардо Шарпантье ():
 Шарпантье де Кастро, Эдуардо (род. 1927) — панамский флейтист.
 Шарпантье Эррера, Эдуардо (1904—1990) — панамский флейтист.